C/2011 L2 (McNaught) — одна з гіперболічних комет. Комета була відкрита 2 червня 2011 року, коли мала 18.1m.

Посилання 
 Elements.comet — JPL Solar System Dynamics — NASA  
 JPL Small-Body Database Browser  
 Aerith.net  
 HORIZONS Web-Interface  

Гіперболічні комети
Астрономічні об'єкти, відкриті 2011